Кэрсивин (Кахерсивин; ; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).

Известным уроженцем посёлка был Дэниэл О'Коннелл, ирландский политик 19 века.

Демография 

Население — 1294 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1272. 

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»). 

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

 Cahersiveen - Ring of Kerry 
 Cahersiveen Online

Населённые пункты графства Керри